Убру́с ( від  — «терти») — плат, хустка, рушник.

 Убрус — руський жіночий головной убір.
 Убрус — рушник, елемент ікони чи фрески.
 Убрус (обрус) — діалектна назва скатертини.

Посилання